Золотой конёк Загреба 2014 года () — 47-й международный турнир по фигурному катанию прошедший в столице Хорватии — Загребе. Организованы соревнования хорватской федерацией фигурного катания.

Спортсмены соревновались в категориях: мужское и женское фигурное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир прошёл с 4 по 7 декабря 2014 года на льду катка Дом Спортова.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Расписание и результаты турнира 2014 года

2014 год в фигурном катании
Золотой конёк Загреба
Фигурное катание в сезоне 2014/2015
Декабрь 2014 года
Спорт в Хорватии в 2014 году